Carsten Bang er navnet på flere personer:
 Carsten Bang (komiker) (født 1965) − dansk standupkomiker
 Carsten Bang (skuespiller) (født 1949) − dansk skuespiller